Vila Pan-Americana é um conjunto residencial Localizados na Avenida Ayrton Senna, n° 3400 CEP: 22775-970, no bairro Barra da Tijuca. Os imóveis foram vendidos para particulares durante o lançamento em 2005 e entregue aos proprietários após o término da disputa. Todos os apartamentos foram vendidos em menos de 10 horas, no dia do lançamento. Os 17 prédios que formam a vila abrigaram os 5.500 atletas dos 42 países participantes dos jogos criado para abrigar delegações nacionais esportivas compostas por atletas, dirigentes e equipes de apoio durante a disputa de cada edição dos Jogos Pan-Americanos. A ideia segue o mesmo conceito da Vila Olímpica, durante os Jogos Olímpicos. O país sede se encarrega de construir a estrutura a tempo para começar a receber os seus ocupantes temporários a partir de poucos dias antes do início da competição e, ao final, quando já foram desocupadas, as unidades habitacionais são vendidas ao público geral, como parte do legado dos Jogos.

Ver também
Jogos Olímpicos
Jogos Pan-Americanos

Jogos Pan-Americanos